

Toponymie
 Esclassan, ancienne commune du Gers, aujourd'hui intégrée à Esclassan-Labastide.

Personnage
Jacques Esclassan est un ancien coureur cycliste français.